Markéta Marie Bourbonsko-Parmská (italsky Margherita Maria Teresa Enrichetta, Principessa di Parma, 1. ledna 1847, Lucca – 29. ledna 1893, Viareggio) byla princezna parmská a madridská arcivévodkyně.

Život 
Markéta Bourbonsko-Parmská se narodila v Lucce v Parmském vévodství jako nejstarší potomek Karla III. Parmského a Luisy Marie Terezie z Artois, dcery Karla Ferdinanda Bourbonského a Marie Karolíny Bourbonsko-Sicilské. Markéta tak byla pravnučkou francouzského krále Karla X. Jejím strýcem byl Jindřich, hrabě z Chambord, podle následnického práva legitimní francouzský král mezi 2. srpnem a 9. srpnem 1830 jako Jindřich V. (a navarrský jako Jindřich IV.), poté v letech 1844–1883 legitimní pretendent francouzského (a navarrského) trůnu.

Sňatkem s karlistickým žadatelem španělského trůnu, Karlem Madridským, se Markéta stala titulární královnou Španělska, Francie a Navarry.

Manželství a potomci 
Markéta se 4. února 1867 na zámku Frohsdorf v Lanzenkirchenu v Dolních Rakousích v Rakouském císařství provdala za Karla Madridského, nejstaršího syna Jana z Montizónu a jeho manželky Marie Beatrix Rakouské-d'Este. Markéta a Karel spolu měli pět dětí:

 Blanka Bourbonsko-Kastilská (7. září 1868 – 25. října 1949), ⚭ 1889 Leopold Salvátor Rakousko-Toskánský (15. října 1863 – 4. září 1931)
 Jaime, vévoda z Madridu (27. června 1870 – 2. října 1931), svobodný a bezdětný
 infantka Elvíra Španělská (1871–1929) zemřela svobodná, ale s nelegitimním dítětem
 infantka Beatrice Španělská (1874–1961) si v roce 1892 vzala prince Fabrizia Massimo di Roviano (jeho matkou byla Francesca di Paola, dcera princezny Marie Karolíny Neapolsko-Sicilské a jejího druhého manžela)
 infantka Alice Španělská (1876–1975) se provdala dvakrát: v roce 1897 se jejím manželem stal Friedrich, kníže von Schönburg-Waldenburg, s ním měli děti a rozvedli se v roce 1903; pak v roce 1906 se druhým manželem stal Lino del Prete, též měli potomstvo.

Markéta zemřela 29. ledna 1893 ve městě Viareggio v Toskánsku v Italském království. Karel se následujícího roku znovu oženil, a to s Bertou de Rohan.

Tituly a oslovení 
 1. ledna 1847 – 4. února 1867: Její Královská Výsost princezna Markéta Bourbonko-Parmská
 4. února 1867 – 29. ledna 1893: Její Královská Výsost madridská vévodkyně, princezna bourbonsko-parmská

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

 

Narození 1. ledna
Úmrtí 29. ledna
Narození v roce 1847
Úmrtí v roce 1893
Španělské vévodkyně
Bourbon-Parma
Bourbon-Anjou
Narození v Lucce
Úmrtí ve Viareggiu
Ženy